Nieuwe Wandeling, een straat in Gent.
Gevangenis van Gent, naar de straatnaam